Rapid București este o echipă de handbal feminin din București, România, secție a organizației polisportive Clubul Sportiv Rapid București. CS Rapid București funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor. Echipa are în palmares mai multe titluri naționale, precum și câștigarea, în 1964, a Cupei Campionilor Europeni.

Istoric 
Secția de handbal a clubului Rapid a fost înființată în 1934. În anii următori, echipa a jucat în campionatul în 11 jucătoare al regiunii București, precum și în Campionatul Național. Din 1951 începe să se dezvolte și handbalul în 7 jucătoare, iar Rapid va câștiga în deceniul următor cinci titluri: unul la handbal în 11 (1961) și patru la handbal în 7 (1961, 1962, 1963, 1967). Între anii 1960-1970, echipa s-a clasat constant pe podium, ocupând locul al doilea în 1964 și 1966, respectiv locul al treilea în 1965, 1968 și 1969. În toată această perioadă echipa a fost antrenată pe rând de Francisc Spier, Gabriel Zugrăvescu, din nou Francisc Spier și Pompiliu Simion. Cu Gabriel Zugrăvescu pe banca tehnică, Rapid a câștigat cel mai important trofeu din palmaresul clubului, Cupa Campionilor Europeni. Performanța a avut loc în 1964, după ce, cu un an înainte, echipa ajunsese până în semifinalele competiției.

În 1970, în mod surprinzător după clasarea timp de 10 ani pe podiumul campionatului intern, echipa Rapid retrogradează în divizia secundă. După doar un an petrecut în Divizia B, Rapid București revine în prima divizie.

Anii '70 reprezintă o perioadă mai puțin fastă în istoria clubului. Cu excepția unui loc 4 obținut în 1977, echipa bucureșteană s-a clasat în general în jumătatea de jos a clasamentului Campionatului Național. În 1979, echipa a retrogradat din nou și a rămas în divizia secundă până în 1984, când a promovat, reușind apoi să ocupe chiar un loc 4 în 1986.

În anii '90, Rapid a revenit pe podiumul Ligii Naționale și a jucat și două finale ale Cupei României. În 1993, formația bucureșteană, condusă de antrenorul Tiberius Milea, a câștigat Cupa IHF, după ce a învins în finală echipa franceză CSL Dijon. La întoarcere, echipa a avut parte de o manifestare entuziastă în Gara de Nord și a fost primită de ministrul transporturilor și președintele FRH.

În anul 2000, cu Vasile Mărgulescu și Constantin Popescu ca antrenori, Rapid București a câștigat Cupa Orașelor, terminând competiția neînvinsă. În finală, echipa românească a învins formația daneză Randers HK. În 2001, Rapid a jucat finala mică a Supercupei Europei ediția 2000, competiție desfășurată cu întârziere datorită programului încărcat al echipelor participante.

În 2003, Rapid a câștigat Liga Națională, iar în 2004 Cupa României, avându-l ca antrenor pe Gheorghe Covaciu. A urmat un declin, iar în 2010 echipa a retrogradat în Divizia A.

În ultimii ani, giuleștencele s-au luptat pentru menținerea în Liga Națională, ori pentru promovarea din Divizia A, având în lot mai multe jucătoare tinere, dar și jucătoare experimentate ca Alina Dobrin, Cristina Niculae, Roxana Bodîrlău sau Mihaela Doica. În sezonul 2019-2020, Rapid a reușit promovarea în Liga Națională împreună cu HCM Slobozia, echipă care la rândul ei a retrogradat la finalul stagiunii 2017-2018.

Asemenea ultimelor sezoane, clubul alb-vișiniu este sponsorizat de sindicatul Metrorex.

Palmares 
Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor:                           
 Câștigătoare (1): 1964
Semifinalistă (2): 1963, 1968
Calificări (1): 2004

Supercupa Europei:
Finalistă (1): 2000

Cupa Cupelor:
Optimi (1): 2005
Turul 4 (2): 2001, 2006

Cupa IHF / Cupa EHF:                           
 Câștigătoare (1): 1993
Sfertfinalistă (1): 1996
Optimi (1): 2004
Turul 4 (1): 2003

Cupa Orașelor / Cupa Challenge:                           
 Câștigătoare (1): 2000
Semifinalistă (1): 2002
Sfertfinalistă (2): 1995, 1997

Campionatul României (în 7 jucătoare):
 Câștigătoare (6): 1961, 1962, 1963, 1967, 2003, 2022
Locul 2 (6): 1960, 1964, 1966, 1993, 1995, 2005
Locul 3 (8): 1965, 1968, 1969, 1992, 1994, 1999, 2000, 2004

Campionatul României (în 11 jucătoare):
 Câștigătoare (1): 1961
Locul 2 (2): 1960, 1963

Cupa României:
 Câștigătoare (1): 2004
Finalistă (2): 1992, 1994
Semifinalistă (7): 1978, 1985, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003

Supercupa României:
Finalistă (1): 2022

Sezoane recente
Conform Federației Române de Handbal și Federației Europene de Handbal:

Până în sezonul 1996-1997 primul eșalon al handbalului românesc s-a numit Categoria A (CA) sau Divizia A (DA) iar al doilea eșalon s-a numit Categoria B (CB) sau Divizia B (DB). Din sezonul 1997-1998 primul eșalon al handbalului românesc s-a numit Liga Națională (LN) iar al doilea eșalon s-a numit Divizia A (DA).

Cupa României s-a desfășurat începând cu sezonul 1977-1978. În sezoanele 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 și 2011-2012 nu a fost organizată.

Supercupa României s-a desfășurat începând cu sezonul 2006-2007. În sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 și 2011-2012 nu a fost organizată.

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele doar pentru handbalul în 7 jucătoare.

<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Naționale s-a încheiat, din cauza pandemiei de coronaviroză cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), fără a se mai disputa ultimele șapte etape, XX–XXVI, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020, când s-a desfășurat ultimul meci, fără introducerea unor criterii finale de departajare, fără a retrograda nici o echipă și fără a se acorda titlul și medalii.

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele doar pentru handbalul în 11 jucătoare.

<div id="1">✳ Nu a participat.

Meciuri europene 
Conform Federației Europene de Handbal și Federației Române de Handbal:

Lotul de jucătoare 2022/2023 

Portari
 12  Diana Ciucă
 16  Denisa Șandru
 23  Ivana Kapitanović
Extreme
Extreme stânga
 18  Jennifer Gutiérrez
 20  Dorina Korsós
Extreme dreapta
 17  Marta López
 77  Alexandra Badea
Pivoți
 10  Albertina Kassoma
 27  Lorena Ostase
 44  Ainhoa Hernández

Centri
 7  Eliza Buceschi 
 34  Alicia Fernández
 79  Estavana Polman
Intermediari
Intermediari stânga
 11  Gabriela Perianu
 22  Orlane Kanor
 99  Sorina Grozav
Intermediari dreapta
 21  Irene Espínola
 35  Azenaide Carlos
 88  Anđela Janjušević

Banca tehnică și conducerea administrativă 
Conform paginii oficiale a clubului:

Marcatoare în competițiile naționale

Cele mai bune marcatoare în Liga Națională

Cele mai bune marcatoare în Cupa României

Foste jucătoare notabile 

  Irene Nagy-Klimovski
  Elena Hedeșiu
  Antoaneta Vasile-Oțelea
  Anna Stark-Stănișel
  Maria Scheip-Constantinescu
  Iuliana Nako
  Constanța Dumitrescu
  Florica Balosache
  Marilena Györfi-Doiciu
  Sorina Lefter
  Carmen Petca
  Nicoleta Gâscă
  Monica Iacob
  Elena Gropoșilă
  Gabriela Tănase
  Alina Dobrin

  Cristina Dogaru
  Cristina Vărzaru
  Aurelia Brădeanu
  Laura Leahu
  Roxana Bodârlău
  Cristina Niculae
  Paula Ungureanu
  Gabriela Preda
  Daniela Todor
  Elena Voicu
  Oana Manea
  Jasna Boljević
  Julie Foggea
  Azenaide Carlos
  Alexandra Lacrabère

Foști antrenori notabili 
  Francisc Spier (1959-1960, 1964-1967)
  Gabriel Zugrăvescu (1960-1964)
  Pompiliu Simion (1967-1969)
  Tiberiu Milea (1991-1994)
  Lucian Râșniță (1994-1997)
  Vasile Mărgulescu
  Gheorghe Covaciu

Note

Legături externe 

 Site oficial CS Rapid București Handbal Feminin
 Site oficial Clubul Sportiv Rapid București
 Pagina de Facebook CS Rapid București Handbal Feminin

 
Cluburi românești de handbal
Handbal în București
Cluburi câștigătoare ale Ligii Campionilor EHF Feminin